La nazionale Under-19 di pallavolo maschile della Francia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Francia con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Francia.

Rosa

Risultati

Campionato mondiale Under-19

Campionato europeo Under-19

Collegamenti esterni
 

 U-19
Francia